XHTML ( — расширяемый язык гипертекстовой разметки) — семейство языков разметки веб-страниц на основе XML, повторяющих и расширяющих возможности HTML. Спецификации XHTML 1.0 и XHTML 1.1 являются рекомендациями консорциума Всемирной паутины. Развитие XHTML остановлено; новые версии XHTML не выпускаются; рекомендуется использовать HTML.

Главное отличие XHTML от HTML заключается в обработке документа.
Документы XHTML обрабатываются своим модулем (парсером) аналогично документам XML. В процессе этой обработки ошибки, допущенные разработчиками, не исправляются.

XHTML соответствует спецификации SGML, поскольку XML является её подмножеством.
HTML обладает множеством особенностей в процессе обработки и фактически перестал относиться к семейству SGML, что и закреплено в черновике спецификации HTML 5.

Браузер выбирает парсер для обработки документа на основании заголовка content-type, полученного от сервера:
 HTML — text/html
 XHTML — application/xhtml+xml
 Для локального просмотра на клиенте выбор основывается на расширении файла.
 В Internet Explorer вплоть до 8-й версии парсер обработки XHTML-документов отсутствует.

Декларация DOCTYPE может не оказывать никакого влияния на определение парсера для обработки (зависит от используемого браузера).

Различия между XHTML и HTML 
Согласно синтаксису XHTML:
 все элементы должны быть закрыты. Теги, которые не имеют закрывающего тега (например, <img> или <br>), должны иметь на конце / (например, <br />);
 логические атрибуты записываются в развёрнутой форме. Например, следует писать <option selected="selected"> или <td nowrap="nowrap">;
 имена тегов и атрибутов должны быть записаны строчными буквами (например, <img alt="" /> вместо <IMG ALT="" />);
 XHTML гораздо строже относится к ошибкам в коде; < и & везде, даже в URL, должны замещаться &lt; и &amp; соответственно. По рекомендации W3C браузеры, встретив ошибку в XHTML, должны сообщить о ней и не обрабатывать документ. Для HTML браузеры должны были попытаться понять, что хотел сказать автор;
 кодировкой по умолчанию является UTF-8 (в отличие от HTML, где кодировкой по умолчанию является ISO 8859-1).

Для XHTML-страниц рекомендуется задавать MIME-тип — application/xhtml+xml, но это не является обязательным, более того — браузер Internet Explorer 8 и младшие версии не смогут обрабатывать страницу, поэтому с XHTML 1.0 традиционно используется MIME-тип для HTML — text/html.

Существует три типа документов XHTML: strict, transitional и frameset.
Наиболее употребительной и универсальной из версий XHTML является переходная (), поскольку она позволяет использовать iframe (включение содержимого одной веб-страницы в другую) и атрибут target у ссылок (для указания того, например, что ссылке необходимо открываться в новом окне). Фреймовая версия () представляет собой расширенный вариант transitional и добавляет к нему, как следует из названия, возможность установки frameset вместо body. DTD (() определение типа документа) строгой версии XHTML () не содержит многих тегов и атрибутов, описанных в DTD transitional и признанных устаревшими.

Версии XHTML

XHTML 1.0 
Спецификация XHTML 1.0 одобрена в качестве рекомендации консорциума Всемирной паутины 26 января 2000 года. 1 августа 2002 года была опубликована вторая редакция спецификации.

XHTML 1.0 определяет три типа документов (по аналогии с HTML 4):
 XHTML-1.0-Strict: тип, исключающий использование всех элементов и атрибутов, задающих графическое отображение (например, элемент font или атрибут bgcolor). Это наиболее предпочтительный тип документов.
 XHTML-1.0-Transitional: тип, допускающий использование элементов и атрибутов, задающих графическое отображение. Указанные элементы рекомендуется использовать только при необходимости, например, для облегчения миграции документов c HTML 3.2 на XHTML.
 XHTML-1.0-Frameset: тип, добавляющий к возможностям XHTML-1.0-Transitional использование фреймов.

XHTML 1.1 
 XHTML 1.1 Модульный (): авторы могут импортировать дополнительные свойства в их разметку.

XHTML Basic и XHTML MP 
 XHTML Основной (): специальная облегчённая версия XHTML для устройств, которые не могут использовать полный набор элементов XHTML — в основном используется в миниатюрных устройствах, таких как мобильные телефоны. Подразумевается, что он заменит WML и C-HTML.
 XHTML мобильного профиля (): основанный на XHTML Basic, добавляет специфические элементы для мобильных телефонов.

XHTML 2.0 

XHTML 2.0 является последней версией XHTML. Эта версия не достигла статуса рекомендации: деятельность рабочей группы XHTML 2.0 была прекращена в конце 2010 года, а все ресурсы перенесены в рабочую группу HTML 5. Достигнутые результаты работы над XHTML 2.0 были опубликованы 16 декабря 2010 года в виде отчёта рабочей группы ().

Валидация документов XHTML 
Валидным (то есть отвечающим всем правилам) XHTML-документом считается документ, удовлетворяющий спецификации. В идеале все браузеры должны следовать веб-стандартам и, в соответствии с ними, валидные документы должны отображаться во всех браузерах на всех платформах. Валидация XHTML-документа рекомендована даже несмотря на то, что она не гарантирует кросс-браузерности. Соответствие документа спецификации может быть проверено на сайте validator.w3.org. При валидации будут обнаружены ошибки в XHTML-разметке; валидатор разъяснит суть ошибок.

Валидный документ должен содержать определение типа документа (DTD). DTD должен быть расположен до всех других элементов документа. Вот наиболее распространённые типы DTD для XHTML:

 XHTML 1.0 Strict
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 XHTML 1.0 Transitional
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 XHTML 1.0 Frameset
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
 XHTML 1.0 Mobile
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
 XHTML 1.1
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Пространство имён тегов xhtml должно быть обозначено в корневом теге как "http://www.w3.org/1999/xhtml".

Самыми распространёнными ошибками в XHTML-разметке являются:
 незакрытые элементы (XHTML, в отличие от HTML, требует закрытия всех элементов, в том числе не имеющих закрывающего тега, как, например, <br />);
 отсутствие альтернативных текстов для изображений (достигающихся применением атрибута alt, который помогает сделать документы доступнее для устройств, которые не в состоянии отображать изображения, или предназначенных для слабовидящих людей);
 присутствие текста непосредственно в теге <body> документа (должен быть объявлен блочный элемент, внутрь которого следует помещать содержимое);
 вложение блочных элементов внутрь внутристрочных (inline) (например, блочные элементы <div> или <p> не могут быть вложены внутрь инлайновых элементов <a>, <span>, <em> и так далее);
 пренебрежение заключением значений атрибутов в кавычки (<a href=http://example.com/> вместо <a href="http://example.com/">);
 неправильное вложение элементов (конструкции вида <strong><em> </strong></em>);
 неправильное использование ссылок-мнемоник (например, & вместо &amp;);
 написание тегов и/или атрибутов прописными буквами вместо строчных (<DIV STYLE="…"> вместо <div style="...">);
 задание в теге <!DOCTYPE …> относительного пути к DTD-файлу ("DTD/xhtml11.dtd" вместо "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd").

Этот список не полный и содержит самые частодопускаемые ошибки при составлении XHTML-документов.

Валидный XHTML-документ можно снабжать специальным баннером W3C, подтверждающим валидность XHTML-разметки.

См. также 
 Всемирная паутина (WWW)
 FBML
 HTML5
 Haml
 SGML
CHTML
WML

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница языков разметки на сайте W3C
 XHTML 1.0. Рекомендация W3C.
 XHTML 1.1. Рекомендация W3C.
 XHTML Basic 1.1. Рекомендация W3C.
 XHTML 2.0. Отчёт рабочей группы.
 XHTML учебник с примерами и упражнениями
 XHTML Basic. Перевод рекомендации W3C на русский язык.
 Введение в XHTML
 Sending XHTML as text/html Considered Harmful

 Валидаторы
 Онлайн-валидатор HTML, XHTML, MathML, SVG, SMIL
 Валидатор-корректор HTML Tidy
 CSE HTML Validator

HTML
XML
Приложения обобщённых языков разметки
Стандарты W3C